Le sigle SCC peut désigner :
Konami SCC, un générateur de son programmable de la société de jeux vidéo Konami ;
la Specialist Computer Company, une société de services informatiques ;
la Société centrale canine ;
le Conseil canadien des normes (Standards Council of Canada en anglais) ;
le syndrome du canal carpien ;
le béton autoplaçant (self-consolidating concrete en anglais) ;
la Section centrale cinématographique de la SNCF ;
l'antigène Squamous Cell Carcinoma .
Gouvernement Canadien
la Cour suprême du Canada (Supreme Court of Canada en anglais);
Service correctionnel Canada